Бережко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бережко, Евгений Григорьевич (1952—2020) — советский и российский учёный-астрофизик, специалист в области астрофизики космических лучей.
 Бережко, Юрий Викторович (род. 1984) — российский волейболист, заслуженный мастер спорта.